vista-alegrense – abitanti di Vista Alegre (Brasile)
vista-alegrense – abitanti di Vista Alegre do Alto
vista-alegrense – abitanti di Vista Alegre do Prata